Siringa puede referirse a:

 Siringa, flauta musical de nueve tubos, hecha de cañas huecas de distintos tamaños, con el fin de producir las distintas notas musicales.
 Siringa, en la mitología griega, ninfa de Arcadia.
 Siringa, en botánica, árbol de la familia de las Euforbiáceas, de unos 40 m de altura.
 Siringa, en botánica, arbusto ornamental de la familia de las Saxifragáceas.
 Syrinx, una pieza para flauta solista de Claude Debussy. 
 Siringe, órgano vocal de las aves. 
 (3360) Syrinx, un asteroide. 

Syrinx y siringa vienen del griego "συριγξ" (tubo).